Smoking, de l'anglais to smoke : fumer, désigne en français un costume de soirée. 
Smoking est un film français d'Alain Resnais avec Sabine Azéma et Pierre Arditi, première partie (140 minutes) du diptyque Smoking / No Smoking (1993).
Le smoking est le terme employé par les Américains pour désigner l'adaptation par Yves Saint Laurent du smoking masculin.
 Le Smoking, un film américain de 2002

Voir aussi
 Smokin'
 No Smoking